«Арау» — швейцарский футбольный клуб, располагающийся в городе Арау. Команда играет в Челлендж-лиге. Основан в 1902 году. Цвета клуба — черно-бело-красные.

В 2002 году, находясь под угрозой банкротства, был преобразован в акционерное общество с уставным капиталом 1,51 млн швейцарских франков. Количество акционеров составляет около 4,5 тыс. человек.

Стадион клуба «Брюгглифельд» вместимостью 9249 мест построен в 1924 году и впоследствии был неоднократно реконструирован. 24 февраля 2008 года на городском референдуме принято решение о строительстве новой клубной арены.

Достижения 
 Чемпион Швейцарии: 1911/12, 1913/14, 1992/93
 Обладатель Кубка Швейцарии: 1985
 Финалист Кубка Швейцарии: 1930, 1989
 Кубок Швейцарской Лиги: 1982
 Обладатель кубка Часов: 1995

«Арау» в еврокубках 
Кубок Интертото: Финалист:1993

Известные игроки 

  Эмануэль Погатец
  Арутюн Варданян
  Филипп Деген
  Давид Деген
  Даниэль Жигакс
  Гёкхан Инлер
  Чириако Сфорца
  Роберто Ди Маттео
  Паскаль Цубербюлер
  Микеле Польверино
  Франц Бургмаер
  Сергей Скаченко
  Эрих Брабец
  Артур Ионицэ

Известные тренеры 

 1984—1988  Оттмар Хитцфельд

Ссылки 
 

Футбольные клубы Швейцарии
Арау